Fernando Fernández puede referirse a:

 Fernando Fernández de Córdova (1809-1883), militar español.
 Fernando Fernández Rejes, el Crooner de México (1916–1999), cantante mexicano.
 Fernando Fernández Monje, el Terremoto de Jerez (1934-1981), cantaor flamenco español.
 Fernando Fernández Sánchez (1940-2010), historietista, pintor e ilustrador español.
 Fernando Fernández Martín (1943-), político español, expresidente de Canarias.
 Fernando Fernández Urosa (1971-), balonmanista español.
 Fernando Fernández Escribano (1979-), futbolista español.
 Fernando Fabián Fernández (1992-), futbolista paraguayo.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández